Grand Prix Niemiec 1997 (oryg. Großer Mobil 1 Preis von Deutschland) – 59. Grand Prix Niemiec, 45 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 10 w sezonie 1997 po raz 21. na torze Hockenheimring. W odbywającym się 27 lipca 1997 roku wyścigu zwycięstwo odnióśł, startujący z pole position, Gerhard Berger

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Niemcy
1997
1997 w Niemczech